11 декабря 1941 года, через четыре дня после нападения Японии на Пёрл-Харбор и заявления о наличии состояния войны с США и Великобританией, нацистская Германия осуществила аналогичный демарш по отношению к США, в ответ на серию провокаций в водах Атлантического океана вблизи Британских островов. США на протяжении первых двух лет продолжающейся Второй мировой войны соблюдали нейтралитет. Решение объявить войну США было принято лично Адольфом Гитлером, по всей видимости, случайно, без каких-либо консультаций с высшими чинами правительства. По сей день это решение остаётся «самым загадочным» в истории страниц Второй мировой войны, и не до конца прояснённым. Официальное заявление о состоянии войны между Германией и Соединёнными Штатами было сделано временному поверенному в делах США в Берлине Леланду Б. Моррису, министром иностранных дел Германии Иоахимом фон Риббентропом в офисе последнего. Чуть позже, в тот же день США объявили войну Германии. Действия Германии устранили всё оставшееся внутри Америки изоляционистское движение по невступлению США во Вторую мировую войну, которая четырьмя сутками ранее превратилась из локальной (европейской) войны в вооружённый конфликт планетарного масштаба.

Предшествующие обстоятельства 

Отношения между Германией и США ухудшились с самого начала европейской войны, что оказалось неизбежным с учётом растущего сотрудничества последней с Британской империей. Соглашение об аренде эсминцев в обмен на военно-морские базы Великобритании, поставки по ленд-лизу, принятие Атлантической хартии, установление американского военного контроля над Исландией с разрешения Великобритании, расширение Панамериканской зоны безопасности и многие другие договорённости, достигнутые в результате установления особых отношений между двумя странами, создавали напряженность в отношениях с нацистской Германией, с всё ещё технически нейтральной страной. Американские эсминцы, сопровождающие продовольственные суда, направлявшиеся в Великобританию, уже были вовлечены в де-факто необъявленную войну с немецкими подводными лодками. Желание Рузвельта помочь Черчиллю, несмотря на возражения влиятельного изоляционистского лобби США и юридические препятствия, наложенные Конгрессом, препятствовавшие прямому участию в войне, заставило США решительно выступить против традиционных границ нейтралитета.

7 декабря 1941 года Японская империя совершила нападение на военно-морскую базу США Пёрл-Харбор на Гавайях, начав тем самым войну против Соединенных Штатов. Официальный Токио, однако, не проинформировал об этом Берлин до осуществления этого нападения, хотя в начале декабря японский посол в беседе с министром иностранных дел Германии Иоахимом фон Риббентропом заявил, что отношения между США и Японской империей достигли критически низкой точки и существует угроза военного разрешения конфликтной ситуации. Японский посол поручил главе МИД Германии попросить страну об обязательствах объявить войну США в соответствии с условиями Тройственного пакта, если это произойдёт. Гитлер и Риббентроп призывали Японию атаковать и захватить британский Сингапур, исходя из теории, что это не только нанесёт ущерб Великобритании, но также поможет удержать США от вступления в войну. Ещё 28 ноября 1941 года Риббентроп заверил посла Японии в Германии Хироси Осиме, что Гитлер проведёт соответствующие переговоры с министром иностранных дел Японии Ёсукэ Мацуоку: если Япония вступит в войну с США, Германия также её объявит ей. Когда японцы запросили письменное подтверждение согласия, Гитлер предоставил его вместе с подписью дуче Бенито Муссолини. Данное соглашение, составленное 4 декабря 1941 года, обязывало основные страны оси объявить войну США в случае её объявления со стороны Японии, что по существу заменило Трёхсторонний пакт.

Согласно условиям соглашения, Германия обязывалась прийти на помощь Японии, если третья страна нападёт на Японию, но не если сама Япония нападёт на третью страну. Риббентроп напомнил об этом фюреру и указал, что объявление войны США увеличит число врагов, с которыми сражалась Германия. Но Гитлер не обратил внимания на это и, почти ни с кем не консультируясь, решил объявить её. Гитлер хотел это сделать раньше, чем американский президент Франклин Д. Рузвельт объявит войну Германии. В целом нацистское лобби, однако, недостаточно высоко оценивало военную мощь США при Рузвельте — позицию, которую многие впоследствии посчитали серьёзной ошибкой в ​​их стратегическом мышлении и ставшей предтечей будущего поражения Германии в войне. В их глазах США казались коррумпированной и декадентской страной с преобладанием евреев, ослабленной многочисленными проблемами с правами человека (в частности, афроамериканцев), иммигрантов и американцев еврейского происхождения.

Фюрер нацистской Германии Гитлер был «чрезвычайно рад» тихоокеанской эскалации, о чём сообщил министр пропаганды Йозеф Геббельс в день нападения. Фюрер полагал, что Японская империя, как одна из трёх крупнейших военно-морских держав мира, не только сможет сдержать американский флот в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и сумеет одолеть его и США не смогут вмешаться в европейские события. Вопреки мнению адмирала Эриха Редера, Гитлер изначально был готов «проявить сдержанность» после американской оккупации Исландии, но после этих событий Италия и Германия оказались обязаны объявить войну США. Фюрер дополнительно настаивал на вступлении Японии в войну против СССР, но официальный Токио отклонил данное предложение, ссылаясь на заключённый в апреле 1941 года советско-японский пакт о нейтралитете, подписание которого стало следствием неудач Японии в серии пограничных конфликтов на территории Маньчжурии.

В ходе битвы за Москву 5 декабря 1941 года Красная армия перешла в контрнаступление по всему фронту под Москвой, проведя при этом ряд успешных фронтовых наступательных операций и отбросила немцев на 150—300 километров от столицы, впервые за шесть месяцев войны нанесла крупнейшее поражение главной группировке гитлеровских войск. Битва за Москву — один из переломных моментов во Второй мировой и Великой Отечественной войнах.

Текст документа 
В полдень вторника 9 декабря Адольф Гитлер провел встречу с Йозефом Геббельсом, на которой заявил о своём намерении объявить войну США во время выступления с речью в Рейхстаге и начал готовиться ней в течение следующих суток. 10 декабря Геббельс закончил подготовку к внеочередному заседанию Рейхстага, хотя Гитлер ещё не начал работать над текстом речи. Удобным временем для немецких радиослушателей было выбрано 15:00 дня, что соответствовало 22:00 вечера в Токио и 8 утра в Вашингтоне, округ Колумбия. 10 декабря Риббентроп позвонил своему послу Германии в Риме и попросил его связаться с Муссолини и обеспечить согласование объявления войны Италией с объявлением войны Германией. Между тем велась значительная дипломатическая деятельность по обеспечению внесения поправок в Тройственный пакт, ранее запрошенных правительством Японии. Немцы потребовали, чтобы посол Японии Хироси Осима был уполномочен подписать от имени Токио соглашение об отказе от сепаратного мира, чтобы сэкономить время.

Днём 11 декабря на Вильгельмштрассе были вызваны временный поверенный в делах США Леланд Б. Моррис и переводчик Джордж Ф. Кеннан, где глава германского МИД Риббентроп зачитал ноту о наличии состояния войны с США. 
ГОСПОДИН ПОВЕРЕННЫЙ В ДЕЛАХ:

Правительство Соединённых Штатов Америки самым вопиющим образом нарушив все правила нейтралитета в пользу противников Германии и постоянно виновно в самых жестоких провокациях в отношении Германии со времени начала европейской войны, спровоцированной британским заявлением об объявлении войны против Германии 3 сентября 1939 года, наконец, прибегнуло к открытым актам военной агрессии.

11 сентября 1941 года президент США публично заявил, что он приказал американским военно-морским силам и военно-воздушным силам стрелять на месте в любое немецкое военное судно. В своей речи от 27 октября 1941 года он ещё раз подтвердил свои слова о том, что этот приказ в силе. Действуя в соответствии с этим приказом, корабли американского флота с начала сентября 1941 года систематически атаковали немецкие военно-морские силы. Таким образом, американские эсминцы, такие как, например, Грир, Керни и Рувим Джеймс, открыли огонь по немецким подводным лодкам согласно полученным разведданным. Командующий американского флота господин Нокс подтвердил, что американские эсминцы атаковали немецкие подводные лодки.

Кроме того, военно-морские силы США по распоряжению своего правительства, вопреки международному праву, рассматривали и захватывали немецкие торговые суда в открытом море как вражеские корабли.

Поэтому правительство Германии устанавливает следующие факты:

Хотя Германия со своей стороны строго придерживалась норм международного права в своих отношениях с США в течение каждого периода нынешней войны, правительство США от первоначальных нарушений нейтралитета наконец перешло к открытой военной агрессии против Германии. Тем самым правительство США фактически создало состояние войны.

В связи с этим правительство Германии прекращает дипломатические отношения с Соединенными Штатами Америки и заявляет, что в этих обстоятельствах, созданных президентом Рузвельтом, Германия также с сегодняшнего дня считает, что находится в состоянии войны с Соединенными Штатами Америки.

Примите, господин временный поверенный в делах, выражение моего высокого уважения.

11 декабря 1941 года

РИББЕНТРОП.

Со слов дипломата Джорджа Ф. Кеннана, работавшего в паре с Моррисом, после прочтения ноты Риббентроп выкрикнул: «Ваш президент хотел этой войны! Теперь она у него есть!» (), после чего развернулся и удалился из комнаты.

Тот же текст был отправлен временному поверенному в делах Германии в Вашингтоне Гансу Томсену, с указанием передать его государственному секретарю США Корделлу Халлу, в 15:30 по центральноевропейскому времени (соответствует 8:30 по североамериканскому восточному времени). Однако по прибытии Халл отказался принять немецкую делегацию, лишь в 9:30 утра Томсен смог передать через Рэя Атертона, главу Отдела государственного департамента по европейским делам, свою записку с текстами заявлений о наличии состояния войны и отзыве верительных грамот. В тот же день Томсен покинул США.

Официальный Берлин оказался в шоке от того, что Бенито Муссолини решил опередить Гитлера и выступить с заявлением об объявлении войны в 14:45 по центральноевропейскому времени, выступая с балкона дворца Палаццо в Венеции; в тот день на площади перед дворцом собралось около 100 тысяч человек, чтобы послушать его речь, длившуюся всего четыре минуты.

В 15:00 по центральноевропейскому времени Адольф Гитлер обратился к 855 депутатам Рейхстага, собравшимся в зале оперного театра Кролла, с речью продолжительностью 88 минут, в которой тот перечислил немецкие успехи на текущий момент, но не упомянул провал стратегии блицкрига против СССР. Вторая часть выступления была посвящена нападкам со стороны Рузвельта. В своей речи Гитлер назвал президента США Франклина Рузвельта «сумасшедшим перед Рейхстагом», а также «подражателем англосаксонского еврейско-капиталистического мира», на основании чего сделал вывод о том, что «за 2000 лет немецкой истории, известные ей, германский народ никогда не был более сплоченным, чем прежде». В тот же день послы Германии в столицах других стран, подписавших Тройственный пакт (Венгрия, Румыния, Болгария, Хорватия и Словакия), были проинструктированы добиваться объявления войны Соединённым Штатам.

Утром 11 декабря президент Рузвельт написал короткую записку Конгрессу с просьбой объявить войну Германии и Италии; собравшись в полдень, предложение было принято без возражений, хотя некоторые воздержались. Вице-президент Генри Уоллес прибыл в Белый дом с декларацией, подписанной Рузвельтом в 15:05.

См. также 
 Первая Вашингтонская конференция
 Пакт Бриана — Келлога
 Декларация США об объявлении войны Германии (1941)

Примечания

Литература 
 Bloch, Michael (1992) Ribbentrop. New York: Crown Publishing. .
Bullock, Alan (1992) Hitler and Stalin: Parallel Lives.  New York: Knopf. 
 Genoud, François ed. (1961) The Testament of Adolf Hitler: The Hitler–Bormann Documents, February–April 1945. London:Cassell 
 Hillgruber, Andreas (1981) Germany and the Two World Wars Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. .
 
 Kershaw, Ian (2000) Hitler: 1936–1945: Nemesis. London: Allen Lane. 
 Kershaw, Ian (2007) Fateful Choices: Ten Decisions the Changed the World, 1940-1941 New York: Penguin. 
 
 
 United States Department of State (December 13, 1941) Department of State Bulletin. Washington, DC: Government Printing Office
 
 
 
 

Объявление войны
1941 год в Германии
1941 год в США
Американо-германские отношения